Waldeck může mít několik významů:

Geografické útvary 
 Waldeck (země) – historické území a zaniklý stát na území současné spolkové země Hesensko, někdy jen Waldek
 hrabství Waldeck – říšské hrabství existující v letech 1180–1712
 knížectví Waldeck a Pyrmont – říšské knížectví existující v letech 1712–1918
 Svobodný stát Waldeck – nástupce knížectví existující v letech 1918–1929
 Waldeck (město) – bývalé hlavní město tohoto zaniklého knížectví
 Waldeck (hrad) – středověký hrad ležící na levém břehu Rýna
Waldeck - německý název estonské vesnice Orava

Osoby 
Waldeckové – šlechtický rod, od 17. století Waldeck-Pyrmontové
Cecílie Waldecko-Pyrmontská
Emma Waldecko-Pyrmontská – nizozemská královna v letech 1879–1890
Fridrich Waldecko-Pyrmontský
Helena Waldecko-Pyrmontská
Helena Waldecko-Pyrmontská (1899–1948)
Hermína Waldecko-Pyrmontská
Ida Waldecko-Pyrmontská
Karel August Waldeck
Karolína Waldecko-Pyrmontská
Marie Waldecko-Pyrmontská
Pavlína Waldecko-Pyrmontská

Související články 
 Waldek
 Valdek